Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute du 6 au .

Magdalena Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Lisa Raymond, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gabriela Sabatini et Brenda Schultz.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1995
Tennis en février 1995